Redlich:
 Bettina Redlich (* 1963, Innsbruck), österrikisk skådespelerska och röst skådespelerska
 Emil Redlich (1866, Brno  1930), mährisk-österrikisk neurolog
 Fritz Redlich
 Hans Ferdinand Redlich (1903  1968), österrikisk-brittisk musikforskare 
 Josef Redlich (1869, Göding ()  1936, Wien), mährisk-österrikisk jurist, historiker och politiker
 Oswald Redlich (1858, Innsbruck  1944, Wien), österrikisk historiker och arkivarie
 Otto Redlich (1896, Wien  1978, Kalifornien), österrikisk-amerikansk fysiker och kemist

Se även
 Redlich-Kwongs ekvation